Lucius Afranius est le nom porté par
 Lucius Afranius (), auteur de comédies latines.
 Lucius Afranius (), lieutenant de Pompée, consul romain.